Ново-Александровка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области России. Входит в состав Череповского сельского поселения. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет. 
 
Расположена в юго-западной части области в 17 км к северо-востоку от Хиславичей, в 9 км западнее автодороги  Орёл — Витебск. В 10 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Васьково на линии Смоленск — Рославль.
Находится на левом берегу ручья Духовая, напротив на правом берегу находится деревня Хохловка.

История 

Обозначена на карте РККА 1924,1926 годов, как деревня с 9 дворами.

До 1954 года входила в состав Мадеевского сельсовета Стодолищенского района. В 1954 вместе со всем сельсоветом передана в Новоруднянский сельсовет Хиславичского района .

На топографической карте конца 1970-х годов ещё обозначена, как деревня с 20 жителями.

В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Хиславичского района